Гран-при Италии  года — девятый и заключительный этап чемпионата мира среди гонщиков сезона 1953 года. Прошёл 13 сентября на трассе «Монца».

Отчёт 

Сражение между итальянскими командами Ferrari и Maserati продолжилось и на заключительном этапе в Монце, хотя гонщик Ferrari Аскари уже завоевал чемпионский титул, а Энцо Феррари объявил об уходе команды по окончании сезона из Формулы 1.

Но несмотря на это обстоятельство, команду на этом этапе также представляли ещё два гонщика: Умберто Мальоли и Пьеро Карини. Maserati представляли: Хуан-Мануэль Фанхио, Онофре Маримон, Феличе Бонетто, Туло де Граффенрид, и два новичка — Серджо Мантовани и Луиджи Муссо. Хосе-Фройлан Гонзалес до сих не смог принять участия.

В квалификации по-прежнему было полное доминирование гонщиков Maserati и Ferrari.

На этот раз Фанхио стартовал неудачно, пропустив целую группу гонщиков, а первыми ушли Аскари и Фарина. Но ещё на первом круге Маримон прошёл обе Ferrari, а после того, как к ним подъехал взявший себя в руки Фанхио, началась длительная красивая битва внутри этой четвёрки.

Примерно на середине дистанции Маримон откатился в конец после своих проблем с радиатором, но всё же смог вернуться в лидирующую группу. Всё та же группа состоящая из: (Аскари, Фарина, Фанхио, Маримон) вскоре настигла круговых Виллорези и Хоторна, борющихся между собой, и хотя Хоторн вскоре приотстал, на последний круг гонщики пошли плотной группой из пяти машин.

В последнем повороте Аскари и Фарина были бок о бок, Аскари не смог удержать свой автомобиль и его стало заносить, и если Фарина, для того чтобы избежать столкновения, направил свой автомобиль прямо на траву, то Маримону деваться было некуда, он прямиком врезался в двукратного чемпиона мира. Фанхио благополучно всех объехал и выиграл гонку, первую и единственную в 1953 году. Но эта победа позволила стать аргентинцу вице-чемпионом.

Фарина успел вовремя покинуть траву, для того, чтобы стать вторым, Виллорези завершил гонку третьем месте.

Гонка 

|}

 Обмен автомобилями — Автомобиль №56: Мантовани (38 кругов) затем Муссо (38 кругов)
 Альберто Аскари выиграл подряд свой второй и последний чемпионский титул.

Ссылки 
 
 
 
 
 

Гран-при Италии